Tigrajština neboli tigriňa () je etiopský jazyk, kterým hovoří Tigrajové v Eritreji a v Tigraji na severu Etiopie. Celkem má jazyk okolo 9 milionů mluvčích a používá etiopské písmo.

Písmo 
Tabulka níže zobrazuje všechny symboly používané v tigrajštině a jazyku Ge'ez.

Příklady

Číslovky

Užitečné fráze

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně):
 Abi semayati itinebiri abona:
 simika yik’edesi.
 Menigisitixa timits’a’i.
 Min’adika kemitī abi semayi kemi’u dima abi midirī yixuni.
 Nayiʻileti inigērana
 lomī habena.
 Niḥina nizibedeluna
 kemi ziḥadeginalomi, bedelina ḥidegelina.
 Kabi kifu’i adiḥinena imiberi,
 abi fetena ayite’itiwena. Āmēni.

Odkazy

Externí odkazy 
 

 

Jihosemitské jazyky
Jazyky Afriky